Чемпіонат Польщі з футболу 2008 () — проводився у 2007—2008 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Вісла» (Краків).

Підсумкова таблиця 

 * «Дискоболія» (Гродзиськ-Великопольський) по закінченні сезону з'єднався з «Полонією» (Варшава).

Результати 

Джерело: www.90minut.pl

Положення команд по ходу сезону

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Результати на 90minut 

2008
Польща
Польща
2007 у польському спорті
2008 у польському спорті